Ронкетти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ронкетти, Лилиана (1927—1974) — итальянская баскетболистка.
 Ронкетти-Монтевити, Стефано (1814—1882) — итальянский композитор и музыкальный педагог.

Другое 
 Кубок Ронкетти — ежегодный европейский турнир среди женских баскетбольных клубов.